Óscar Fernández puede referirse a:

 Óscar Fernández González (1948), académico costarricense; 
 Óscar Rubén Fernández Romero (1974), entrenador de fútbol español;
 Óscar Fernández González (1995), futbolista español.